Les Démoniaques est un roman policier historique de John Dickson Carr publié en 1962.
 Les Démoniaques est un film français réalisé par Jean Rollin en 1974.
 Les Démoniaques est un téléfilm français réalisé par Pierre Koralnik en 1991.
 Les Démoniaques est un roman de Serge Brussolo publié en 1991.

Voir aussi 
 Le Démoniaque est un film français réalisé par René Gainville en 1968.